

Новосафарово — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Новосафарово — село, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Сафарово